Сертан (, «пустир») — португальська власна назва.

Топоніми

Сертан — муніципалітет.
 Сертан (парафія)